Руса́ново — топоним:

 Русаново — бывший посёлок в архипелаге Новая Земля Архангельская область.
 Русаново — деревня в Петушинском районе Владимирской области;
 Русаново — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Русаново — деревня в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Русаново — деревня в Терновском районе Воронежской области.
 Русаново — посёлок в Троицко-Печорском районе республики Коми.
 Русаново — село в Орловском районе Кировской области;
 Русаново — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Русаново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Русаново — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Русаново — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Русаново — деревня в Кардымовским районе Смоленской области.
 Русаново — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Русаново — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Русаново — посёлок в Западнодвинском районе Тверской области при железнодорожной станции Русаново.
 Русаново — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Русаново — железнодорожная станция Санкт-Петербург — Витебского региона Октябрьской железной дороги в Тверской области.

См. также 
 Русановка
 Русанов